Lira o lyra hace referencia a varios artículos:

Astronomía 
 Lyra, una de las 48 constelaciones catalogadas por Ptolomeo.

Personas 
 Lira Villalva, política ecuatoriana, primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de Tungurahua;
 Máximo Ramón Lira Donoso, (1846-1916) político, diputado, periodista e intendente chileno.
 Lira Hernández, joven de Tijuana, estudiante de gastronomía; sobresaliente en pendejismo donde sobresale grandemente.
 Gonzalo Lira, novelista, director de cine y youtuber chileno-estadounidense.

Instrumento musical 
 Lira (instrumento musical), instrumento primitivo de cuerda punteada con forma de ábaco;
 Lira viola
 Lira bizantina, instrumento de cuerda frotada.
 El Glockenspiel es un instrumento de percusión idiófono y metalófono, también conocido como lira cuando tiene su armazón de esta forma.

Grupo musical 

 Lira N' Roll, banda mexicana de blues y rock;

Literatura 
 Lira (poesía), combinación métrica de cinco versos con rima consonante (7a 11B 7a 7b 11B)

Biología 
 Lira nombre común de la especie Flueggea virosa;
 Ave lira (Menura novaehollandiae), que imita distintos sonidos;

Geografía 
 Distrito de Lira, distrito en Uganda.
 Lira (Uganda), capital de ese distrito.
 Lira (Bélgica), nombre en latín de la ciudad de Lier, Bélgica.
 Koninklijke Lyra, equipo de fútbol de dicha ciudad.
 Lira (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Carnota, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lira (Salvatierra de Miño), parroquia civil española del municipio de Salvatierra de Miño, provincia de Pontevedra, Galicia.

Monedas 
 Lira israelí, moneda oficial de Israel hasta 1980;
 Lira italiana, moneda oficial de Italia hasta 2002;
 Lira maltesa, moneda oficial de Malta hasta 2007;
 Lira sanmarinense, moneda oficial de San Marino hasta 2002;
 Lira turca, moneda oficial de Turquía;
 Lira vaticana, moneda oficial de la Ciudad del Vaticano hasta 2002.